Sandridge kan syfta på följande platser:

Australien 

 Port Melbourne, del av en befolkad plats, Victoria, Port Phillip,

Storbritannien 

 Sandridge, Hertfordshire, England, 
 Sandridge, Wiltshire – en ort i Wiltshire, England

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar